Parmenid je lahko:
 Parmenid - starogrški filozof.
 Parmenid - Platonovo delo.